Yellow Book steht für:

 Branchenbuch
 The Yellow Book, Begriff in der englischen Literatur
 einen Standard für Daten-CDs, siehe Rainbow Books #Yellow Book
 Yellow Book (FIDIC), ein vom Internationalen Dachverband der Beratenden Ingenieure herausgegebenes Vertragsmuster, siehe FIDIC #FIDIC-Verträge